Jörgen ist:
 eine Frühform des Vornamens Georg
 eine Form des Vornamens Jörg
 für den skandinavischen Vornamen Jørgen siehe Jørgen

 Jörgen (Eberhardzell), ein Ortsteil der Gemeinde Eberhardzell, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg

 Jörgen (Gemeinde Tieschen), eine Katastralgemeinde in der Steiermark